Предгорный — посёлок в Бийском районе Алтайского края России. Входит в состав Сростинского сельсовета.

История 
В 1966 г. Указом Президиума ВС РСФСР посёлок центральной усадьбы Сростинского откормочного совхоза переименован в Предгорный.

В Всероссийской переписи 2002 года указан как входящий в Малоенисейский сельсовет.

Посёлок входит в муниципальное образование «Светлоозёрский сельсовет» согласно муниципальной и административно-территориальной реформе 2007 года.

Население 

 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 80 % от 148 жителей.

Инфраструктура 
Функционируют: фельдшерско-акушерский пункт, сельский клуб.

В советское время был известен как центр Сростинского откормочного совхоза.

Транспорт 
Просёлочная дорога.

Примечания 

Населённые пункты Бийского района